Hervé Ladsous (1950-), diplomate français.
Jacques Ladsous (1927-2017), pédagogue et éducateur français.